Por  pode estar à procura de:

Pessoas 
 Leónidas I de Esparta - rei e general da cidade de Esparta, na Antiga Grécia, morto na Batalha das Termópilas
 Leónidas II de Esparta - rei espartano (entre 254 e 235 a.C.)
 Leônidas da Silva - futebolista brasileiro do início do século XX, considerado o inventor da "bicicleta"
 Rafael Leónidas Trujillo - ditador da República Dominicana entre 1939 e 1961
 Sebastião Leônidas - futebolista e treinador brasileiro, que teve destaque no Botafogo em meados do século XX

Localidades 
 Leonidas (Minnesota) - cidade norte-americana no estado de Minnesota
Capitão Leônidas Marques, Paraná, Brasil, cidade paranaense a oeste do estado .

Outros 
 Leónidas (chuva de meteoros) - chuva de meteoros associadas à passagem do cometa Tempel-Tuttle
 2782 Leonidas - asteróide

Leonidas